Rob Valicevic (né le  à Détroit dans l'État du Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évoluait au poste d'ailier droit.

Biographie

Statistiques

En club 

|-
| 1991-1992||Université de Lake Superior State||CCHA||36||8||4||12||12||-||-||-||-||-
|-
| 1992-1993||Université de Lake Superior State||CCHA||43||21||20||41||28||-||-||-||-||-
|-
| 1993-1994||Université de Lake Superior State||CCHA||45||18||20||38||46||-||-||-||-||-
|-
| 1994-1995||Université de Lake Superior State||CCHA||37||10||22||32||40||-||-||-||-||-
|-
| 1995-1996||IceGators de la Louisiane ||ECHL||60||42||20||62||85||5||2||3||5||8
|-
| 1995-1996||Falcons de Springfield ||LAH ||2||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
| 1996-1997||IceGators de la Louisiane ||ECHL||8||7||2||9||21||-||-||-||-||-
|-
| 1996-1997||Aeros de Houston ||LIH ||58||11||12||23||42||12||1||3||4||11
|-
| 1997-1998||Aeros de Houston ||LIH ||72||29||28||57||47||4||2||0||2||2
|-
| 1998-1999||Aeros de Houston ||LIH ||57||16||33||49||62||19||7||10||17||8
|-
| 1998-1999||Predators de Nashville ||LNH ||19||4||2||6||2||-||-||-||-||-
|-
| 1999-2000||Predators de Nashville ||LNH||80||14||11||25||21||-||-||-||-||-
|-
| 2000-2001||Predators de Nashville ||LNH||60||8||6||14||26||-||-||-||-||-
|-
| 2001-2002||Monarchs de Manchester ||LAH||59||11||23||34||25||5||1||0||1||4
|-
| 2001-2002||Kings de Los Angeles ||LNH||17||1||1||2||8||-||-||-||-||-
|-
| 2002-2003||Mighty Ducks de Cincinnati ||LAH||69||17||26||43||38||-||-||-||-||-
|-
| 2002-2003||Mighty Ducks d'Anaheim ||LNH||10||1||0||1||2||-||-||-||-||-
|-
| 2003-2004||Grizzlies de l'Utah ||LAH ||67||11||26||37||44||-||-||-||-||-
|-
| 2003-2004||Stars de Dallas ||LNH||7||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
| 2004-2005||TPS Turku||SM-liiga||10||1||1||2||29||-||-||-||-||-
|-
| 2004-2005||Generals de Flint ||UHL||78||36||60||96||38||-||-||-||-||-
|-
| 2005-2006||ERC Ingolstadt ||DEL||46||12||18||30||28||-||-||-||-||-
|-
| 2006-2007||ERC Ingolstadt ||DEL||51||15||27||42||56||6||3||2||5||12
|-
| 2007-2008||EC Klagenfurt AC||EBEL||24||8||15||23||26||3||0||1||1||0

|193||28||20||48||61||-||-||-||-||-

Trophées et honneurs personnels 
1998-1999 : champion de la Coupe Turner avec les Aeros de Houston.

Références 

Naissance en janvier 1971
Naissance à Détroit (Michigan)
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur de hockey sur glace des Lakers de Lake Superior State
Joueur des Ice Gators de la Louisiane
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Aeros de Houston (LIH)
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Generals de Flint
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur du EC Klagenfurt AC